El término Trabajadores puede hacer referencia a:
Trabajadores, plural de trabajador; o
Trabajadores, periódico, órgano oficial de la Central de Trabajadores de Cuba.